Czarnogóra – państwo w Europie
 Montenegro – miasto w Brazylii
 Montenegro – miejscowość i gmina w Kolumbii, w departamencie Quindío
 Montenegro – miejscowość i sołectwo w Portugalii, w gminie Faro